Mittelhöhscheid ist der Name folgender Orte in Nordrhein-Westfalen:

 Mittelhöhscheid (Leichlingen), Ortslage in der Stadt Leichlingen, Rheinisch-Bergischer Kreis, siehe dazu Höhscheid (Leichlingen)
 Mittelhöhscheid (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen